Lord Jim – powieść Josepha Conrada wydana w 1900 r.
 Lord Jim – film z 1925 r. w reżyserii Victora Fleminga z Percym Marmontem w roli głównej
 Lord Jim – film z 1965 r. w reżyserii Richarda Brooksa z Peterem O'Toolem w roli głównej